Andrij Kowałenko (ur. 1970) – ukraiński piłkarz wodny
Andrij Kowałenko (ur. 1989) – ukraiński pływak